Spiti bezeichnet:

 Spiti (Fluss), rechter Nebenfluss des Satluj
 Spiti (Pferd), indische Ponyrasse
 Spiti (Staat), ehemaliges Fürstentum im heutigen Himachal Pradesh (Indien)
 Spiti (Sub-Division), Verwaltungseinheit im Distrikt Lahaul und Spiti in Himachal Pradesh (Indien)

Siehe auch:
 Spitital, Flusstal des Spiti, Gebirgslandschaft in Himachal Pradesh (Indien)